Nordenswan ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Nordenswan (1883–1970), schwedischer Sportschütze und Offizier
 Georg Nordensvan (auch: Georg Nordenswan; 1855–1932), schwedischer Schriftsteller und Kunsthistoriker
 Victorine Nordenswan (1838–1872), finnische Historienmalerin der Düsseldorfer Schule